De Agostini ist der Familienname folgender Personen
 Alberto Maria De Agostini (1883–1960), italienischer Ordensgeistlicher (Salesianer Don Boscos) und Missionar
 Doris De Agostini (1958–2020), Schweizer Skirennläuferin
 Fabio De Agostini (* 1926), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Fabio De Agostini (Dramatiker) (* 1933), Schweizer Dramatiker und Regisseur
 Giovanni De Agostini (1863–1941), italienischer Geograph, Verlagsgründer, Bruder von Alberto Maria
 Giovanni Paolo De Agostini (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Luigi De Agostini (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Paolo De Agostini (um 1520 belegt), italienischer Maler

DeAgostini steht für:
 DeAgostini, italienischer Verlag für Sammelobjekte